Clitunno pode referir-se a:

 Rio Clitunno – Rio de 60 km na região italiana da Umbria;
 Deus Clitunno – Deus, um dos filhos de Oceanus.

Desambiguação